Pezzolesi – abitanti di Pezzolo (Russi)
Pezzolesi – abitanti di Pezzolo Valle Uzzone